Aichbauer ist der Ortsname von

 Aichbauer (Petting), Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Aichbauer (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn, Bayern